

Patronyme 

 Georges Brize (1961-), chanteur et compositeur français ;
 Laurence Brize (1976-), tireuse sportive française ;
 Stéphane Brizé (1966-), réalisateur, scénariste et acteur français.

Toponyme 

 , village et paroisse civile à l'est de Carterton dans le West Oxfordshire en Angleterre ;
 RAF Brize Norton.

Biologie 
 Brize est le nom français du genre Briza, des plantes herbacées de la famille des Graminées.
 Grande brize et Brize intermédiaire, des espèces du genre Briza.

Patronyme français